Sami Zayn (en àrab: رامي السباعي), El Generico (Laval, Quebec, 12 de juliol de 1984) és un lluitador professional quebequès i humanitari d'origen sirià, que es va signar amb la WWE com a agent lliure sota el nom d'El Generico. A WWE, és un ex campió de NXT i un guanyador del premi Slammy per un sol cop. Zayn ha estat agent lliure des del 20 de març de 2018, quan va ser "acomiadat" en una història de SmackDown Live.

Abans de signar amb la WWE, Sebei va lluitar en el sistema independent sota el nom d'El Generico, utilitzant el caràcter d'un lluitador de Mèxic amb un eslògan de "Olé!". Generic lluitava mentre estava emmascarat des del seu debut en 2002 fins a 2013. Sebei va començar a lluitar amb una màscara.

Carrera

International Wrestling Syndicate (2002-2009) 
El 14 de juliol de 2002 marcat de per vida, El Generico fer el seu debut en la lluita lliure per Lluitant internacional de lluita sindicat (IWS), aconseguint la seva primera victòria per compte fuera.7 El 18 d'octubre 2003 Blood, Sweat i Beers, El Generico és derrotat per Kevin Steen per a Pierre Carl Ouellet en un Triple Threat Match. El 15 de novembre de 2003 a la recuperació de la inversió és una gossa, El Generico va derrotar té Steen En La seva imprimació combat mà a mà entre ellos.8 9 IWS Celebro sabia 5è aniversari el 15 de juny de 2004 a La SPAG, A On El Generico PCO té va derrotar per la seva imprimació Campionat Mundial Pes Pesat IWS, paràgraf solitari Steen aparegués reclamar paràgraf l'Oportunitat que havia guanyat per títol després de derrotar DIT té 69 excés de la nit anterior. Després d'això, Steen es va dirigir a El Generic per guanyar també el seu primer Campionat Mundial Pes Pesat d'IWS.

L'11 de setembre de 2004 a CZW High Stakes II Sexxxy Eddy va derrotar el Generico, Kevin Steen hi ha excés de 4-Way Fatal, l'Quina VA SER Com Elegit no oficial "de la lluita de l'any 1998. El 20 d'agost de 2005 a Extreme somni II, el Generico Derrotat va ser per Chris Bisbe en la lluita definitiva del torneig pel Campionat extrem somni inaugural Canadenca IWS. El 16 de febrer de 2008 en Violent Valentine, El Generico va derrotar a Steen per guanyar el Campionat Mundial Pes Pesat d'IWS. Però el 22 de març, Steen va recuperar el títol després de derrotar a El Generico i Max Boyer.

WWE (2013–present)

NXT Wrestling (2013–2015) 
El 9 de gener de 2013, es va informar que Sebei havia signat amb la WWE des L'endemà, es va especificar que havien arribat a un acord verbal per signar després de passar les proves mèdiques i de drogues. 14 15 el 30 de gener, es va informar que Sebei havia passat els seus exàmens mèdics i oficialment va signar el seu contracte amb l'WWE el 13 de febrer de 2013, va fer el seu debut al territori de desenvolupament de la WWE, WWE NXT , però no luchó.17 el debut en el ring de Sebei a NXT va tenir lloc en un esdeveniment en viu el 7 de març a Tampa, Florida, on va lluitar contra un equip mentre treballava sense màscara i sota el seu nom real.18 19 20

Sebei finalment es va decidir pel nom de Sami Zayn. Zayn va fer el seu debut televisiu el 22 de maig a NXT, derrotant a dos ex campions de la WWE, primer a Curt Hawkins en la seva lluita inaugural i després va desafiar i es va anotar una victòria sobre Antonio Cesaro després del xou. La setmana següent va participar en un 18-man Battle Royal per determinar al contendent # 1 pel Campionat de NXT, però va ser eliminat per Mason Ryan. El 12 de juny a NXT, Zayn patir la primera derrota per pinfall en NXT en una revenja contra Cesaro. El 17 de juliol a NXT, Zayn no va poder guanyar un altre combat per determinar al contendent # 1 pel Campionat de NXT en què també van participar Cesaro i Leo Kruger. El 31 de juliol a NXT, Zayn es va associar amb el Campió de NXT Bo Dallas per enfrontar a Cesaro & Kruger; després que Cesaro i Zayn barallessin per l'esquena, Dallas va perdre el combat i després va culpar Zayn per la derrota. El 21 d'agost a NXT, Cesaro va derrotar a Zayn en un 2-out-of-3 Falls match per concloure el feu. El 6 de setembre, Zayn fer el seu debut en la WWE en un espectacle a la seva ciutat natal de Mont-real, on va derrotar a Cesaro. Quan Zayn va posar en la mira el Campionat de NXT de Dallas, Dallas li va costar a Zayn seva lluita contra el compatriota real americà de Cesaro, Jack Swagger. Dallas va tenir un desafiament obert per determinar al proper contendent al títol, però li va prohibir a Zayn competir, així que Zayn es va fer passar per El Local emmascarat i va derrotar a Dallas per guanyar una oportunitat pel títol. El combat titular va ocórrer en l'episodi el 16 d'octubre de NXT; el gerent general JBL va reiniciar la lluita quan Zayn va guanyar tot i que el peu de Dallas estava sota les cordes. Dallas va enviar a Zayn a un cantoner exposat per retenir el seu títol.

2017-present 
Al Raw del 2 de gener Sami i Strowman van sostenir una lluita Last Man Standing la qual va guanyar Strowman lesionant a Zayn. Va fer el seu retorn fins al Raw del 16 de gener atacant novament a Braun Strowman i després Sami va ser atacat per Brock Lesnar, aquesta mateixa nit es va pactar una lluita de relleus entre Seth Rollins, Roman Reigns i Sami Zayn vs Kevin Owens, Chris Jericho i Braun Strowman en què va perdre l'equip de Sami. El 21 de maig a l'esdeveniment de Backlash va vèncer a Baron Corbin i el dia 8 d'octubre a Hell in a cell va fer un turn Heel per primera vegada en la seva carrera, ajudant al seu vell enemic Kevin Owens en el seu combat amb Shane McMahon. A causa d'això durant els mesos d'octubre, novembre i desembre Zayn es va convertir en la mà dreta de Kevin Owens al llarg dels Xous de Smackdown.

El gener de 2018 i després de guanyar Sami Zayn una lluita contra AJ Styles va proposar un Handicap Match costat de Kevin Owens enfrontant en equip a Styles en el Royal Rumble pel títol universal de Smackdown, la qual van perdre i AJ conservo el seu títol. L'11 de març a Fastlane Zayn va participar en un Six-Pack Challenge ppr el campionat de wwe que també incloïa a AJ Styles, Kevin Owens, John Cena, Dolph Ziggler i Baron Corbin però la lluita va ser guanyada per Styles.

Lluitadors de lluita lliure professional canadencs
Esportistes quebequesos
Actors quebequesos
Lluitadors asiàtics
Actors asiàtics
Esportistes sirians